Miejscowości w USA:
 Frederic – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk
Gminy w USA:
 Frederic (ang. Frederic Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Crawford